Dobra je lahko:

Zemljepis

Avstrija 
Dobra, Gradiščansko (nemško Neuhaus am Klausenbach)
Doiberbach, Dobra (potok, Gradiščansko)
Dobra, Krumau, Spodnja Avstrija
Dobra, Pölla, Spodnja Avstrija
akumulacijsko jezero Dobra, Waldviertel

Hrvaška 
Dobra (reka), pritok Kolpe

Nemčija 
Dobra, Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Saška
Dobra, Bad Liebenwerda, Brandenburg

Poljska 
Dobra, Turek, Velikopoljsko vojvodstvo
Dobra, Limanowo, Malopoljsko vojvodstvo
Dobra, Łobez, Zahodnopomorjansko vojvodstvo
Dobra, Police, Zahodnopomorjansko vojvodstvo

Romunija 
Dobra, Dâmbovița
Dobra, Hunedoara)

Srbija 
Dobra, Golubac

Ostalo 
Anica Dobra, srbska igralka
svetotomaška in prinška dobra, valuta Svetega Tomaža in Princa